Соревнования по волейболу на XII летних Азиатских играх проходили с 3 по 16 декабря 1994 года в Хиросиме (Япония) с участием 7 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Японии, у женщин — сборная Южной Кореи.

Команды-участницы

Мужчины 
Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Китай, Монголия, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
4 (из 7) команд-участниц на первом этапе провели двухкруговой турнир. По его результатам все команды распределены на две группы второго этапа, где к ним присоединились сборные Японии, Китая и Южной Кореи (участники чемпионата мира 1994). По две лучшие команды вышли в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров турнира. Итоговые 5—6-е места разыграли сборные, занявшие в группах второго этапа третьи места.

Женщины 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Первый этап 

 3 октября: Иран — Пакистан 3:2 (9:15, 4:15, 15:7, 15:6, 15:13); Казахстан — Монголия 3:0 (15:2, 15:5, 15:5).
 4 октября: Иран — Монголия 3:0 (15:8, 15:5, 15:6); Казахстан — Пакистан 3:0 (15:9, 15:4, 15:8).
 6 октября: Пакистан — Монголия 3:0 (15:4, 15:2, 15:1); Казахстан — Иран 3:0 (15:7, 15:6, 17:15).
 7 октября: Иран — Пакистан 3:2 (17:15, 9:15, 13:15, 15:8, 15:10); Казахстан — Монголия 3:0 (15:2, 15:1, 15:9).
 9 октября: Иран — Монголия 3:0 (15:13, 15:6, 15:7); Казахстан — Пакистан 3:0 (15:2, 15:11, 16:14).
 10 октября: Пакистан — Монголия 3:0 (15:5, 15:3, 15:4); Казахстан — Иран 3:0 (15:8, 15:8, 15:6).

Второй этап

Группа А 

 11 октября: Казахстан — Иран 3:1 (12:15, 15:9, 15:7, 15:5).
 12 октября: Южная Корея — Иран 3:0 (15:5, 15:3, 15:5).
 13 октября: Южная Корея — Казахстан 3:0 (15:5, 15:8, 15:5).

Группа В 

 11 октября: Япония — Пакистан 3:0 (15:2, 15:3, 15:4); Китай — Монголия 3:0 (15:1, 15:2, 15:5).
 12 октября: Пакистан — Монголия 3:0 (15:5, 15:1, 15:4); Китай — Япония 3:1 (15:9, 15:10, 10:15, 15:12).
 13 октября: Китай — Пакистан 3:0 (15:12, 15:2, 15:3); Япония — Монголия 3:0 (15:3, 15:1, 15:2).

Матч за 5-е место 
14 октября
 Иран — Пакистан 3:0 (15:12, 15:8, 15:2)

Плей-офф

Полуфинал 
15 октября
 Япония — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:11, 15:5)
 Китай — Казахстан 3:0 (15:4, 15:4, 15:7)

Матч за 3-е место 
16 октября
 Южная Корея — Казахстан 3:0 (15:2, 15:8, 15:10)

Финал 
16 октября
 Япония — Китай 3:2 (12:15, 13:15, 15:13, 15:2, 15:10)

Женщины 

 3 октября: Китай — Монголия 3:0 (15:2, 15:2, 15:1); Япония — Тайвань 3:0 (15:7, 15:3, 15:0); Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:1, 15:0, 15:4).
 4 октября: Тайвань — Таиланд 3:0 (15:6, 15:7, 15:10); Япония — Монголия 3:0 (15:0, 15:0, 15:1); Южная Корея — Китай 3:2 (12:15, 15:7, 15:13, 9:15, 21:19).
 5 октября: Южная Корея — Монголия 3:0 (15:0, 15:3, 15:0); Япония — Таиланд 3:0 (15:1, 15:3, 15:4); Китай — Тайвань 3:0 (15:9, 15:9, 15:6).
 6 октября: Китай — Таиланд 3:0 (15:2, 15:1, 15:6); Тайвань — Монголия 3:0 (15:5, 15:0, 15:3); Южная Корея — Япония 3:2 (13:15, 13:15, 15:3, 15:10, 15:11).
 7 октября: Таиланд — Монголия 3:0 (15:4, 15:10, 15:7); Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:1, 15:11, 15:2); Китай — Япония 3:2 (15:11, 15:5, 11:15, 10:15, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Япония: Сигэру Аояма, Масаюки Идзумикава, Хидэаки Кобаяси, Акихико Мацуда, Кацуюки Минами, Норихико Миядзаки, Юити Накагаити, Такаси Нарита, Хидэюки Отакэ, Масафуми Оура, Таити Сасаки, Кендзи Ямамото.

  Китай: Чэнь Фэн, Хоу Цзин, Ли Хайюнь, Люй Вэйчжун, Вэн Ицин, Се Гуочэнь, Янь Фэн, Чжан Ди, Чжан Лимин, Чжан Сян, Чжэн Лян, Чжоу Цзяньань.

  Южная Корея: Ха Чжон Хва, Им До Хон, Чже Хи Гён, Ким Бён Сом, Ким Чхоль Су, Ким Сан У, Ким Се Чжин, Ли Сон Хи, Пак Хи Сан, Пак Чжон Чан, Пак Сам Рён, Син Ён Чхоль.

Женщины 
  Южная Корея: Чан Со Юн, Чан Юн Хи, Чхун Сон Хе, Хон Чжи Ён, Чжу Сон Лан, Чжун Ын Сон, Кан Хе Ми, Ким Нам Сун, Ли До Хи, Ли Чжин Ён, О Ён Гён, Пак Су Чжон.

  Китай: Цуй Юнмэй, Чжи Липин, Лай Явэнь, Ли Янь, Мао Цзулань, Пань Вэньли, Ци Лили, Сюй Хуэйцзюань, Сюй Лицюнь, Сунь Юэ, Ван И, Ван Цзилин. 

  Япония: Наоми Это, Киёко Фукуда, Кадзуё Мацукава, Михо Мурата, Аки Нагатоми, Тиэ Натори, Мотоко Обаяси, Асако Тадзими, Мика Ямаути, Эйко Ясуи, Томоко Ёсихара.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1994
1994 год в волейболе